Riedlbauch ist der Familienname der folgenden Personen:

 Jan Riedlbauch (* 1948), tschechischer Flötist, Dichter und Hochschullehrer
 Rudolf Riedlbauch (* 1944), tschechischer Maler
 Václav Riedlbauch (1947–2017), tschechischer Komponist und Politiker (Kultusminister 2009–2010)